

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Klatka – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Wieruszów
 Klatka – kolonia wsi Holiki w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sidra
 Klatka – osada w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Koźmin Wielkopolski

Kinematografia i technika filmowa 
 klatka (kadr) – odcinek taśmy filmowej
 stop-klatka
 klatka kluczowa – pojęcie w animacji
 Klatka – amerykański film z 1989 roku
 Klatka – film dokumentalny Sylwestra Latkowskiego z 2003 roku
 „Klatka” – ogólnopolski przegląd filmów amatorskich

Inne 
 klatka – pomieszczenie do hodowli zwierząt
 klatka – pionowy wyciąg w szybie kopalni
 klatka – element elektrycznego silnika klatkowego
 Klatka – album komiksowy z serii „Thorgal”

Zobacz też